Парламентские выборы в Гренландии состоялись 24 апреля 2018 года; по их итогам было распределено 31 место в парламенте. Выборы должны были состояться в ноябре, через 4 года после предыдущих, однако премьер-министр Кильсен, Ким принял решение провести их на семь месяцев ранее. Его социал-демократическая партия «Вперёд» вновь набрала наибольшее число голосов, однако потеряла два места в парламенте. В то же время, вторая по представительству в законодательном органе партия «Народное сообщество» потеряла три места.

Избирательная система 
31 депутат Парламента Гренландии избирается на основе пропорциональной системы в многомандатных округах. Места распределяются по методу Д’Ондта.

Результаты

Примечания 

Гренландия
2018 год в Гренландии
Выборы в Гренландии